Wysocin peut désigner en Pologne :

 Wysocin, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wysocin, village de la voïvodie de Mazovie